Broadway Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broadway Hotel (Oklahoma), NRHP-Nr. 85000489
 Broadway Hotel (Oregon), NRHP-Nr. 93000927
 Broadway Hotel (Utah), NRHP-Nr. 82004132